Si qualifica come integralismo in senso lato qualunque ideologia con cui si miri alla costituzione di un sistema omogeneo, in cui non esista pluralità di ideologie e programmi, conciliando e unificando tutte le posizioni esistenti, oppure rigettando e delegittimando le posizioni diverse dalla propria e rifiutando qualunque compromesso, affinché quest'ultima prevalga su tutte le altre.

Il termine integralismo  può essere quindi riferito a diversi significati:
integralismo religioso intendendo una visione integralista della religione;
integralismo politico per indicare una visione integralista in politica.

Per estensione approssimativa e dispregiativa il termine è spesso associato ad atteggiamenti di intransigenza, rigore, o addirittura intolleranza e fanatismo (particolarmente religioso).  È inoltre spesso confuso con il fondamentalismo.

Note

Altri progetti